Cees Veerman (né en 1949), homme politique néerlandais ; 
 Hans Veerman (1933-2014), acteur néerlandais ; 
 Henk Veerman (né en 1991), footballeur néerlandais 

Patronyme néerlandais